Selbstporträt mit Palette ist der Titel von Gemälden unterschiedlicher Künstler (Auswahl):

 „Selbstporträt mit Palette“ von William Hogarth, 1745, Yale Center for British Art, New Haven‚ Connecticut 
 „Selbstporträt mit Palette“ von Jean-Baptiste-Camille Corot, 1834, Uffizien, Florenz
 „Selbstporträt mit Palette“ von Frédéric Bazille, 1865, Art Institute of Chicago, Chicago
 „Selbstporträt mit Palette“ von Édouard Manet, 1879, Privatsammlung
 „Selbstporträt mit Palette“ von Marie Bashkirtseff, 1880, Privatsammlung
 „Selbstporträt mit Palette“ von Vincent van Gogh, 1889, National Gallery of Art, Washington D.C.
 „Selbstporträt mit Palette“ von Paul Cézanne, um 1890, Stiftung Sammlung E. G. Bührle, Zürich
 „Selbstporträt mit Palette“ von Jacek Malczewski, 1892, Muzeum Narodowe, Warschau
 „Selbstporträt mit Palette“ von Paul Gauguin, um 1894, Privatsammlung
 „Selbstporträt mit Palette“ von Pablo Picasso, 1906, Philadelphia Museum of Art, Philadelphia
 „Selbstporträt mit Palette“ von Marc Chagall, 1917, Tate Gallery of Modern Art, London
 „Selbstporträt mit Palette“ von Lovis Corinth, 1924, Museum of Modern Art, New York City